Kotar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kotār, ort, Madhya Pradesh, Satna,

Iran 

 Kotar (ort), Kermanshah, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar